Pley steht für:
 Pley, Stadtteil von Würselen in Nordrhein-Westfalen
 Guillaume Pley (* 1985), französischer Entertainer und Hörfunkmoderator
 Jakob Pley  (1886–1974), deutscher Klassischer Philologe, Religionswissenschaftler und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Play
 Plai
 Bley